Kiviuq (mythologie), een reus uit de Inuit-mythologie
 Kiviuq (maan), een maan van Saturnus